

Geografia

Germania

Comuni 
 Laufen – città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Sulzbach-Laufen – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)

Ex comuni e frazioni 
 Laufen – ex comune ora frazione di Sulzburg, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Laufen am Kocher – frazione di Sulzbach-Laufen, comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Laufen an der Eyach – ex comune ora frazione di Albstadt, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Slovenia 
 Laufen – antico non tedesco del comune di Ljubno (Savinjska)

Svizzera

Comuni 
 Laufen – comune nel distretto di Laufen (Canton Basilea Campagna)
 Distretto di Laufen – distretto con capoluogo Laufen
 Laufen-Uhwiesen – comune nel distretto di Andelfingen (Canton Zurigo)

Ex comuni e frazioni 
 Laufen Stadt – ex comune ora frazione di Laufen, comune nel distretto di Laufen (Canton Basilea Campagna)
 Laufen Vorstadt – ex comune ora frazione di Laufen, comune nel distretto di Laufen (Canton Basilea Campagna)

Sport 
 Fussballclub Laufen – società calcistica svizzera con sede a Laufen

Pagine correlate 
Lauffen – pagina di disambiguazione